Franz Eugen Köhler (1889-?), botaniste et algologue allemand.
 Franz Eugen Köhler (1863-1914), botaniste allemand, auteur en 1887 d'un guide médicinal, les Plantes médicinales de Köhler.